Futbol'nyj Klub Nižnij Novgorod – società calcistica russa attiva tra il 2007 e il 2012
Futbol'nyj Klub Nižnij Novgorod – società calcistica russa che ebbe questo nome  tra il 2015 e il 2022